un texte d'abord connu sous le titre Chronique du très chrestien et très victorieux Loys de Valois, que Dieu absolve, unziesme du nom, depuis l'an 1460 jusques en l'an 1483 inclusivement ; ce texte fut imprimé dès la fin du , et le titre de Chronique scandaleuse, qui lui est resté, apparaît seulement dans une édition de 1611 ; le nom d'auteur « Jean de Troyes », qui apparaît au  dans le Trésor des histoires de France de Gilles Corrozet et dans la Bibliothèque française de La Croix du Maine, est considéré comme imaginaire ; depuis l'édition de Bernard de Mandrot (Journal de Jean de Roye, connu sous le nom de Chronique scandaleuse, Société de l'histoire de France, 1894-1896, 2 vol., in-8), on attribue l'ouvrage à Jean de Roye (1425 ?-† sans doute en 1495), notaire au Châtelet et concierge de l'hôtel de Bourbon ;
 un recueil poétique burlesque, La Chronique scandaleuse, ou Paris ridicule, du poète libertin Claude Le Petit (1638-1662) ;
 un texte intitulé La Chronique scandaleuse de Paris, ou Histoire des mauvais lieux, qui est une partie de l'Histoire et recherches des antiquités de la ville de Paris de l'avocat parisien Henri Sauval (1623-1676) ; partie écartée de l'édition princeps de 1724, et publiée seulement en 1883 ;
 un texte intitulé La Chronique scandaleuse, ou Mémoires pour servir à l'histoire des mœurs de la génération présente, de Guillaume Imbert de Boudeaux ; cet ouvrage, publié entre 1783 et 1788, d'abord en un volume (in-12), puis en deux, puis en cinq, est une reprise du matériau anecdotique utilisé par l'auteur dans ses contributions à la Correspondance littéraire secrète de Louis-François Metra.

Bibliographie  
 Jean de Roye, Chronique scandaleuse. Journal d'un Parisien au temps de Louis XI, présenté et traduit par Joël Blanchard, Paris, Pocket, coll. « Agora », 2015,  .
 

Historiographie de la France
Chronique médiévale